Бедаррид:

 Бедаррид — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. 
 Бедаррид — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.